Moundang (ou Mundang) peut désigner :
un peuple du Tchad ou du Cameroun, les Moundang
une langue parlée dans ces pays, le moundang
une monarchie africaine: Moundang (monarchie)